Au cours de l'histoire, la ville de Gand fut assiégée à plusieurs reprises :
 1539–40 : Révolte contre Charles Quint ;
 1576 : Siège du château des Espagnols ;
 1583–4 : Siège par Alexandre Farnèse ;
 1708 : Siège par Marlborough ;
 1745 : Prise de la ville par les Français ;
 1789 :  ;
 1839 : Révolte du coton.

Gand